Села:
 Герасимівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Герасимівка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Герасимівка — Полтавська область, Семенівський район
 Герасимівка — Сумська область, Роменський район

Інше
 Герасимівка — пункт контролю на кордоні з Росією у селі Гарасимівка
 Герасимівка — колишнє село, нині північна частина смт Ясногірка у складі Краматорської міськради Донецької області.